

Patronyme 
 Yamin Makri, ( ? - ? ), (Personnalité de la religion musulmane en France)

Toponymie 
 Mákri, île de la Grèce ;
 Mákri, village et un district municipal de la ville d’Alexandroúpoli en Grèce.

Homonymie
Homonymie de patronyme